A token vagy Token (angolul szó szerint: zseton, zálog, értéket képviselő tárgy) a következőkre utalhat:

  tokenizmus, jelképes számú embercsoport törvények, szabályok, a nyilvános akarat minimális teljesítésére felhasználása; példa rá a televíziós sorozatokban szereplő elmaradhatatlan kisebbségi figura is. 
 Token (vasút): az ellenmenetet kizáró mechanikus biztosítóberendezés részét képező rúd, ami még India és Írország vasúti közlekedése részét is képezi

 A logikában, a számítógépes nyelvészet és az információkeresés területén a token egy jeltípus előfordulását jelenti; lásd token (nyelvészet)

Számítástechnika
A számítástechnikában a 'token' kifejezés jelentései két fő értelmezés köré csoportosíthatók:

 Egy objektum, ami (gyakran kizárólagos) jogot biztosít egy művelet elvégzéséhez:
 A Petri-hálók elméletében használt objektum
 Munkamenet-azonosító token, a kiszolgáló által generált, a kliensszoftver felé elküldött egyedi azonosító, ami egy interaktív munkamenetet azonosít; a kliensen általában HTTP-sütiben tárolódik
 Biztonsági token (hardvertoken, autentikációs token vagy kriptografikus token), egy fizikai eszköz, amit egy számítógépes szolgáltatás autorizált felhasználója kap, az autentikáció segítése érdekében; gyakran kódgeneráló eszköz
 Hozzáférési token, a hozzáférés-szabályozási műveleteket megtestesítő rendszerobjektum. Például az Active Directoryban egy felhasználó hozzáférési tokenje tartalmazza a felhasználó nevét, azokat a csoportokat, amelyekhez a felhasználó tartozik, a felhasználó biztonsági azonosítóját és az összes olyan csoport biztonsági azonosítóját, amelyekhez a felhasználó tartozik.
 Token-Ring (és tokenbusz), olyan helyi hálózati technológia, amelynél az eszközök egy virtuális objektumot, a tokent (itt: vezérjel) adogatnak egymás között; amelyik eszköznél a vezérjel megtalálható, annak van joga a kommunikációra
 Meghívási tokenek vagy kódok, weboldalak exkluzivitásának növelésére, tesztrendszerek tesztelői létszámának lassú növelésére is használják
 a blokkláncon alapuló elosztott hálózatokon a token egy okosszerződésekkel létrehozott digitális fizetőeszköz, amely eltér a blokklánc alapértelmezett kriptovalutájától

 A nyelvtani elemzés (parsing) egy elemi objektuma:
 Token (elemzés), általában egy szó vagy más elemi objektum
 Tokenizálás, a folyamat, melynek során egy karakterfüzért tokenekre osztanak, a lexikális analízis céljából

Popkultúra
 The Tokens, a The Lion Sleeps Tonight című slágerről ismert együttes
 Token Black, a South Parkban szereplő színes bőrű fiú

Sport
 Token Racing, egykori brit Formula–1-es csapat

Jegyzetek